Фамилија Авиња има више значења:

 Фамилија Авиња (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Авиња, Веракруз 2 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику